Симона Халеп је други пут освојила турнир. У финалу је савладала Кристину Младеновић са 7:5, 6:7, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Резултати такмичења на сајту wtafiles.wtatennis.com
 
Отворено првенство Мадрида 2017.
Отворено првенство Мадрида — жене појединачно